Девід Джеремая, Девід Елмер Джеремая (англ. David Elmer Jeremiah; 25 лютого 1934, Портленд — 7 жовтня 2013, Бетесда) — адмірал ВМС США, учасник війни у ​​В'єтнамі.

 Джеремая Дентон, Джеремая Ендрю Дентон-молодший (англ. Jeremiah Andrew Denton, Jr.; 15 липня 1924, Мобіл, Алабама — пом. 28 березня 2014, Вірджинія-Біч, Вірджинія) — американський військовик (контр-адмірал) і політик-республіканець, сенатор США
 Джеремая Кларк (англ. Jeremiah Clarke; 1674, Лондон — 1 грудня 1707, Лондон) — англійський бароковий композитор та органіст.